Koskela est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Harri Koskela (né en 1965), lutteur gréco-romain finlandais
Ilpo Koskela (1945-1997), joueur finlandais de hockey sur glace
, homme politique finlandais
 (1907-1944), lutteur gréco-romain finlandais
Niina Koskela (née en 1971), championne d'échecs finlandaise
Pekka Koskela (né en 1982), patineur de vitesse finlandais
 (né en 1964), joueur suédois de hockey sur glace
 (né en 1976), joueur finlandais de football
 (né en 1976), joueur finlandais de football
Väinö Koskela (1921-2016), athlète finlandais

Toponyme

Koskela, district d'Helsinki
Koskela, district d'Oulo
Phare de Koskela
District de Koskela, district de la ville d'Oulu

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme